Strada statale 49 – strada statale polacca
 Strada statale 49 della Pusteria